Чемпионат мира по шоссейным велогонкам 1928 года проходил в Будапеште (Венгрия).

Медалисты 

1928
Международные спортивные соревнования в Будапеште
Спорт в Венгрии в 1928 году
Велогонки
Велоспорт в Венгрии
Чемпионаты мира в Венгрии